Verdensmesterskabet i boksning 2009 blev afholdt i Mediolanum Forum i Milano fra 1. til 12. september 2009. Mesterskabet blev det største i historien og blev organiseret af det internationale bokseforbund AIBA. Både Cameroun, Trinidad og Tobago og Usbekistan havde udtrykt interesse for at være værtsland for mesterskabet, men indsendte ikke en endelig ansøgning. Udvælgelsen stod dermed mellem Milano og Busan i Sydkorea, hvor førstnævnte altså blev valgt som vært.

Medaljer

Medaljeoversigt

Se også
 Verdensmesterskabet i boksning

VM i boksning
Boksning i 2009
Sport i Italien
Boksning i Italien